Erotismo
Ou ainda:
Arte erótica
Erótica MTV
Erotica - álbum de Madonna

Desambiguação